L'édition 2020 du tournoi de tennis de Hua Hin se déroule du 10 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Magda Linette gagne le tournoi en simple, Arina Rodionova et Storm Sanders en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Espagnole Paula Badosa, des Australiennes Priscilla Hon, Maddison Inglis et Samantha Stosur, de la Taïwanaise Hsieh Su-wei, de la Monténégrine Danka Kovinić, de la Tchèque Barbora Krejčíková, de l'Allemande Tatjana Maria, de l'Ukrainienne Dayana Yastremska et de la Canadienne Eugenie Bouchard. Elles sont respectivement remplacées par Yuan Yue, Bibiane Schoofs, Arina Rodionova, Han Xinyun, Natalija Kostić, Ankita Raina, Chloé Paquet, You Xiaodi, Wang Xinyu et Peangtarn Plipuech.

Lauréates 
En simple, la Polonaise Magda Linette, tête de série , remporte son troisième titre WTA en s'imposant face à la Suissesse Leonie Küng, qualifiée. Il s'agit de son  en catégorie International.

En double, les Australiennes Arina Rodionova et Storm Sanders, têtes de série , remportent leur premier titre en collaboration en s'imposant face à l'Autrichienne Barbara Haas et à leur compatriote Ellen Perez. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hua Hin
 Saison 2020 de la WTA

Liens externes 
 

WTA 2020
Hua Hin
Sport en Thaïlande en 2020
Tennis en 2020